Tedeum bezeichnet:
 Te Deum, christlicher Lobgesang

 Tedeum – Jeder Hieb ein Prankenschlag, komödiantischer Italowestern von Enzo Girolami, 1972